Essex County kan henvise til:

Steder 
 Essex, et county i England
 Essex County, Ontario, Canada
 Essex County, Massachusetts, USA
 Essex County, New Jersey, USA
 Essex County, New York, USA
 Essex County, Vermont, USA
 Essex County, Virginia, USA

Anden brug 
 Essex County Trilogy, en trilogi af tegnet romaner af Jeff Lemire